Cada mudança ou adição, que pode ser vista na impressão é chamada de "Estado" da impressão.

Referências
The Complete Etchings of Rembrandt Reproduced in Original Size, Gary Schwartz (editor). New York: Dover, 1994.

Rembrandt
Pinturas de Rembrandt